Luis Martínez – calciatore colombiano
Luis Martínez – calciatore guatemalteco
Luis Martínez – nuotatore guatemalteco